Een verkeersweg:
 N438 (België)
 N438 (Frankrijk)
 N438 (Nederland), zie Provinciale weg 438
 N438 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing